Соната № 7 для фортепиано oр. 83 была сочинена С.С. Прокофьевым в 1939-1942 годы. Тональность сонаты Си-бемоль мажор.

Летом 1939 года, отдыхая в Кисловодске, Прокофьев встретил Марию-Сесилию Абрамовну Мендельсон, или Миру, которая в его сердечных привязанностях заменила ему жену Лину (Лина Любера, урожд. Каролина Кодина) той любовной связью, которая, скорее всего, выглядела предпочтительней для советских властей. Именно от Миры мы узнаем, что Прокофьев прочитал в это время книгу Ромена Роллана о Бетховене, и что это серьёзно повлияло на его шестую, седьмую и восьмую сонаты, — работы, которые он писал одновременно в течение последующих лет.

Сонату № 7 Прокофьев закончил только в 1942 году. Впервые она была исполнена автором 3 января 1943 года на показе в Комитете по делам искусств в присутствии Н.Я. Мясковского вместе с "Драматической увертюрой" Н.И. Пейко. Концертная премьера Сонаты состоялась в Колонном Зале Дома союзов 18 января 1943 года в исполнении Святослава Рихтера. Рихтер позже писал о силах хаоса и глубинного смертоносного зла, к которым прикасается соната, о том, что она ставит вопрос о смысле жизни человека, ответ на который ему непременно надлежит дать на фоне этих сил, и что этот ответ подразумевает мужественное жизнеутверждение и любовь ко всему живому. За Седьмую сонату в 1943 году Прокофьев был удостоен Сталинской премии второй степени.

Части 
I. Allegro inquieto — Andantino — Allegro

II. Andante caloroso

III. Precipitato

Описание 
Первая часть, обозначенная как Allegro inquieto, начинается с Главной партии, явно диссонирующей и предлагающей для своего разрешения тональность си-бемоль. Вскоре оба течения мелодии отклоняются, приводя к синкопам большой резкости. Побочная партия появляется в Andantino, являющейся разделом видоизменённой структуры сонатного аллегро.

Вторая часть Andante caloroso разрабатывается теперь в ми мажоре в качестве главной тональности, — особенность, отсутствовавшая в первом части. Певучая мелодия во внутренней части, сопровождаемой близко в басу, приводит к центральному месту варьирующихся тональностей и структур, а затем — к заключительному возвращению сонатного вступления, теперь — в значительном сокращении.

Последняя часть написана в размере 7/8, воспринимаемом как 2 + 3 + 2. Обозначенная как Precipitato эта часть сонаты находится вся во власти того асимметричного ритмичного узора, который к концу подводит слушателя к утвердительному и однозначному си-бемоль мажорному тоническому заключению.

Исполнение 
Седьмая фортепианная соната относится к числу наиболее репертуарных сочинений Прокофьева. Её записывали Марта Аргерих, Владимир Ашкенази (1994), Борис Берман (1994), Владимир Горовиц (1945), Гленн Гульд (1967), Питер Донохью (2014), Ланг Ланг (концертная запись 2010), Денис Мацуев (Карнеги-холл, 2007), Николай Петров, Михаил Плетнёв, Маурицио Поллини (1971), Matti Raekallio (1988), Святослав Рихтер (1958), Григорий Соколов (1968), Алексей Султанов, Наталья Трулль (1995), Самсон Франсуа (концертные записи 1960 и 1964), Фредерик Чиу (1991) и многие другие пианисты.

Фортепианные сонаты Сергея Прокофьева
Прокофьев
Музыкальные произведения 1942 года